De Wallen, een buurt in Amsterdam
wallen (huidaandoening), een verdikking onder de ogen
Wallen (Holstein), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein (Duitsland)
het meervoud van wal

Zie ook 
Walletjes (doorverwijspagina)